Hans Royaards (1902-1975), Nederlands schilder
Hans Royaards (1951), Nederlands acteur